Архела́й (; ; конец III века) — епископ, христианский сирийский писатель, существование которого под вопросом. В католичестве Архелай причислен к лику святых и почитается как святитель, его память 26 декабря.
Иероним Стридонский в своей книге «О знаменитых мужах» посвятил Архелаю 72-ю главу.

Место и год рождения неизвестны. Архелай был епископом города Касхара в северной Месопотамии, во времена правления императора Проба. Писал свои сочинения на сирийском языке. Архелай известен прежде всего как противник и обличитель Мани и ереси манихейство.

Епифаний Кипрский в своей книге «Панарион» описывает начало полемики Архелая и Мани. В Касхаре жил Маркелл — христианин и удивительный по делам правды человек, помогавший вдовым и бедным, сиротам и нуждающимся. Мани решил сделать Маркелла последователем своего учения и написал ему письмо. Когда Маркеллу пришло письмо от Мани, в его доме был Архелай, епископ прочитал письмо и «заскрежетал зубами, как лев рыкающий, и, восприняв ревность Божию, думал поскорее отправиться к нему и схватить его как пришельца из варварских стран… епископ Архелай, кроме слова имея и ревность по вере, решился, если бы возможно было, как только узнает о его прибытии, тотчас поймать этого человека, как тигра или волка, или какого другого зверя, предать его смерти, чтобы от нападения такого зверя не повредилось стадо». Маркелл уговаривал Архелая лучше поговорить с Мани великодушно и незлобиво. В Касхаре состоялись дебаты между Архелаем и Мани. Архелай одержал победу в диспуте, которую ему присудили судьи, толпа хотела побить камнями Мани. Мани бежал, его поймали по приказу персидского царя и при помощи заострённой тростниковой палочки содрали с Мани кожу, после чего Мани умер. Кожу Мани набили соломой и выставили на всеобщее обозрение.
Все эти события изложены в «Панарионе», которая является кратким пересказом книги «Деяния Архелая». «Деяния Архелая» написал неизвестный сирийский автор, но в Греческой патрологии авторство приписано самому епископу Архелаю. «Деяния Архелая» в полном виде сохранилось на латинском языке; на греческом, коптском, сирийском языках сохранились лишь фрагменты. По мнению историков, книга «Деяния Архелая» более позднего происхождения, чем смерть Мани (ок. 280 года), первое упоминание о ней, как и о самом Архелае, — это 348 год у Кирилла Иерусалимского. Иероним Стридонский и Епифаний Кипрский считали автором книги самого епископа Архелая.

Примечания

Литература 
 Епифаний Кипрский. Панарион. Против манихеев, сорок шестой и шестьдесят шестой ереси. 6—7.
 Иероним Стридонский. 57. Архелай // О знаменитых мужах.
 
 Сократ Схоластик. Кн. 1. Гл. 22. О Манесе, начальнике ереси манихейской, и о том, откуда он происходил // Церковная история.
 PG 10 col. 1405—1528
 ARCHELAUS the assumed author of a Christian polemic against the Manicheans composed before 348 CE. // Encyclopædia Iranica.

Ссылки 
 Saint Archelaus, 26 décembre

Христианские писатели
Писатели III века
Епископы III века